Мишак, або лісові миші (Sylvaemus) — рід гризунів родини мишевих (Muridae) з підряду мишовидих (Murimorpha).
 Деніс Мишак (, нар. 30 листопада 1995, Бойніце) — словацький спортсмен-веслувальник, що спеціалізується на спринті.
 Мишак Валентина Григорівна  (* 16 січня 1942) - українська радянська волейболістка, гравець збірної СРСР, срібний призер Олімпіади 1964 року.